Brumus quadripustulatus är en skalbaggsart som först beskrevs av Carl von Linné 1758.  Brumus quadripustulatus ingår i släktet Brumus och familjen nyckelpigor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nyckelpigor
quadripustulatus